Женская национальная сборная Франции по волейболу () — представляет Францию на международных соревнованиях по волейболу. Управляющей организацией выступает Французская федерация волейбола (Fédération française de volley-ball — FFVB).

История 
Волейбол во Франции появился в начале 1910-х годов. Первыми популяризаторами новой игры были организации Ассоциации молодых христиан (YMKA), а также солдаты и офицеры американской армии. В 1936 была образована Французская федерация волейбола, в 1947 ставшая одним из соучредителей Международной федерации волейбола (ФИВБ). С 1938 проводятся чемпионаты Франции среди мужских, а с 1941 — и среди женских команд.

Выход женской сборной Франции на международную арену состоялся на первом чемпионате Европе, прошедшем в 1949 году в столице Чехословакии Праге. В стартовом туре 10 сентября французские волейболистки уступили со счётом 0:3 хозяйкам первенства — команде Чехословакии. Затем сборная Франции победила Венгрию и Нидерланды и проиграла командам СССР, Польши и Румынии, заняв на турнире 5-е итоговое место.

Через два года на домашнем чемпионате Европы французская национальная команда показала свой до сих пор лучший результат на официальных соревнованиях под эгидой ФИВБ и ЕКВ, став 4-й. В этом континентальном первенстве из сильнейших европейских команд приняли участие лишь сборные СССР и Польши.

В 1952 году сборная Франции была среди участников первого чемпионата мира по волейболу среди женщин, прошедшего в Москве. Потерпев 6 поражений и одолев лишь команду Индии, французские волейболистки заняли 7-е место среди 8 команд.

В последующие годы команда ни разу не смогла войти в состав призёров ни чемпионатов Европы, ни чемпионатов мира, последнее участие в котором датировано 1974 годом. На Олимпиады французские волейболистки не квалифицировались ни разу. Все медальные достижения национальной команды Франции связаны только со Средиземноморскими играми и Кубком весны, в котором до конца 1980-х принимали участие сборные стран Западной Европы.

Начиная с 2007 сборная регулярно оказывается среди участников финальной стадии чемпионатов Европы, а в континентальном первенстве 2013 года сумела добраться до четвертьфинала, где в уступила сборной Бельгии 2:3, хотя после трёх партий счёт был 2:1 в пользу француженок.

В октябре 2013 года в тренерском штабе сборной произошли перемены. Вместо Фабриса Виаля, возглавлявшего национальную команду с 2007 года, руководить игрой сборной назначен тренерский дуэт в составе бразильского специалиста, наставника лучшей французской мужской команды «Тур» Маурисио Паэса и его ассистентки Магали Магэль — тренера женской команды «Мюлуз». Перед ними была поставлена задача вывести женскую сборную Франции, занимающую в европейском рейтинге место в середине второго десятка, на предстоящий в 2014 году чемпионат мира. Эти меры не принесли результата и национальная команда, проиграв все три матча в своей отборочной группе, прошедшего в начале января 2014 года финального раунда европейской квалификации, на мировое первенство отобраться вновь не смогла. После этой неудачи на пост главного тренера сборной назначена Магэль.

Неудачи преследовали сборную Франции и в последующее время. Команда не смогла преодолеть отборочные турниры ни чемпионата мира 2018, ни чемпионатов Европы 2015 и 2017. В 2017 французская сборная была включена в число участников Гран-при, но в 3-м дивизионе заняла лишь 3-е место.

После неудачи в розыгрыше Евролиги 2018 года, где французские волейболистки замкнули турнирную таблицу в своей группе предварительного этапа, главным тренером национальной команды страны был назначен бельгиец Эмиль Руссо, до этого на протяжении 5 лет возглавлявший мужскую команду «Кнак» (Руселаре, Бельгия). Под его руководством сборная Франции в группе «D» отборочного турнира чемпионата Европы 2019 не потерпела ни одного поражения и после 6-летнего перерыва вновь будет представлена в главном континентальном соревновании «Старого Света». На самом же чемпионате команда Франции удачно стартовала с победы над сборной Болгарии, но затем потерпела 4 поражения подряд и, заняв в своей группе предварительного этапа последнее место, выбыла из борьбы за высокие места. 

На чемпионате Европы 2021 сборная Франции дошла до четвертьфинала, одержав по ходу турнира победы в т.ч. над командами Бельгии (в группе предварительного этапа) и Хорватии (в 1/8-финала). В четвертьфинале соперницами француженок стали хозяйки решающей стадии чемпионата, действующие чемпионки мира и Европы волейболистки Сербии. Неожиданно команда Франции навязала борьбу фавориткам первенства, выиграв у них первый сет, но на дальнейшее серьёзное сопротивление молодой французской команды не хватило и сербки в итоге победили 3:1.

Результаты выступлений и составы

Олимпийские игры

Чемпионаты мира

Гран-при 
В розыгрышах Гран-при 1993—2008 и 2010—2016 сборная Франции участия не принимала.

 2009 — не квалифицировалась
 2017 — 27-е место (3-е в 3-м дивизионе)

 2017: Мари-Франс Гарро-Дье, Сильвана Даскалу, Люсиль Жикель, Одетт Ндойе, Бруна Пезель, Ориан Амальрик, Жюльетт Фидон, Александра Даскалу, Александра Рошель, Нина Стоилькович, Келли Убли, Сафиату Зонго. Тренер — Феликс Андрэ.

Кубок претендентов ФИВБ
 2022 — 5—7-е место

Чемпионаты Европы 

 2001: Карин Салинас, Сильви Лопес, Виржини Сарпо, Лоранн Дотэ, Северин Шевчик, Сандра Уриос, Лор Кёниг, Сандра Кочиневски, Карин Авас, Виржини Каджо, Северин Льенар, Кинга Мацулевич. Тренер — Цзю Ган Бай.
 2007: Карин Салинас, Елена Лозанчич, Кристина Боэр, Анна Рыбачевски, Женнифер Марешаль, Естель Керар, Армель Фэш, Виктория Равва, Алексия Джилали, Лесли Туриаф, Элен Шлек, Александра Рошель. Тренер — Янь Фан.
 2009: Вероника Юдима, Фелисия Менара, Кристина Боэр, Амандин Морисетт, Полин Суллар, Анна Рыбачевски, Маэва Орль, Армель Фэш, Дебора Ортшит, Алексия Джилали, Северин Льенар, Северин Шевчик, Эстель Керар, Елена Лозанчич. Тренер — Фабрис Виаль.
 2011: Полин Суллар, Вероника Юдима, Таяна Тере, Кристина Боэр, Марьель Буске, Елена Лозанчич, Анна Рыбачевски, Маэва Орль, Армель Фэш, Маллори Стё, Гаэль Моллинже, Элен Шлек, Александра Даскалю, Александра Рошель. Тренер — Фабрис Виаль.
 2013: Мириам Клостер, Астрид Супли, Кристина Боэр, Александра Жюпитер, Лейла Туифуа, Анна Рыбачевски, Маэва Орль, Дебора Ортшит, Маллори Стё, Элен Шлек, Элизабет Федель, Александра Рошель. Тренер — Фабрис Виаль.
 2019: Элена Казот, Амандин Жардино, Кристина Бауэр, Полин Мартен, Нина Стоилькович, Люсиль Жикель, Аманда Сильвес, Жюльетт-Мари Фидон-Леблё, Александра Даскалу, Манон Морель, Леандра Олинга-Андела, Одетт Ндойе, Маллори Стё-Калерон, Жюльетт Желен. Тренер — Эмиль Руссо.
2021: Элена Казот, Амандин Жардино, Нина Стоилькович, Люсиль Жикель, Исалин Саже-Вейдер, Аманда Марин Сильвес, Эва Элуга, Лиза Арбос, Лея Ратаири, Эмилия Респо, Жад Дефрайе, Амели Ротар, Алимату Ба, Жюльетт Желен. Тренер — Эмиль Руссо.

Евролига 
 2009 — 4-е место
 2010 — не участвовала
 2011 — 5—6-е место
 2012 — 5—6-е место
 2013 — не участвовала
 2014 — не участвовала
 2015 — не участвовала
 2016 — 7—9-е место
 2017 — 5—6-е место
 2018 — 10—12-е место
 2019 — 10—12-е место
 2021 — 5—6-е место
 2022 —  1-е место

 2022: Элена Казот, Амандин Жардино, Манон Бернанр, Нина Стоилькович, Люсиль Жикель, Изалин Саже-Вейдер, Аманда Сильвес, Эва Элуга, Леандра Олинга-Андела, Лея Ратаири, Эмили Респо, Алимату Ба, Сабин Эвежен. Тренер — Эмиль Руссо.

Средиземноморские игры 
  2-е место — 1983, 1993.
  3-е место — 1979, 1997, 2001.
 4-е место — 2018.
 5-е место — 1991.
 6-е место — 2005, 2009, 2013.
 9-е место — 2022.

Кубок весны 
Женская сборная Франции 4 раза (в 1982, 1985, 1986 и 1996 годах) побеждала в традиционном международном турнире Кубок весны (Spring Cup), который ежегодно (с 1962 для мужских и с 1973 для женских сборных команд) проводился по инициативе федераций волейбола западноевропейских стран.

Тренеры

Состав 
Сборная Франции в соревнованиях 2022 года (Евролига, Средиземноморские игры, Кубок претендентов ФИВБ)

 Главный тренер —  Эмиль Руссо.
 Тренеры — Феликс Андре, Сирил Онг.

Примечания

Фотогалерея

Литература 
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Ссылки 
 Сайт Французской федерации волейбола
 История и статистика
 Сборная Франции на сайте FIVB
 Сборная Франции на сайте CEV
 France national team. women.volleybox

Франция
Волейбол во Франции
Волейбол